Halenospora är ett släkte av svampar. Halenospora ingår i familjen Leotiaceae, ordningen Leotiales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Halenospora